Патхуиц има више значења:

 Патхуиц (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Патхуиц (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Патхуиц (Лараинзар), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику